Буково — название населённых пунктов.

Болгария 
 Буково — село в Благоевградской области.
 Буково — село в Пловдивской области.
 Буково — село в Смолянской области.

Македония 
 Буково — село в общине Битола.

Россия 
 Буково — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Буково — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Буково — название части посёлка Нижний Архыз в Карачаево-Черкесии.
 Буково — деревня в Луховицком районе Московской области.
 Буково — деревня в Милославском районе Рязанской области.
 Буково — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Буково — деревня в Ростовском районе Ярославской области.

См. также 
 Верхнее Буково — деревня в Тарногском районе Вологодской области.